Zveno – organizzazione bulgara politica e militare fondata nel 1930 e sciolta nel 1949
 Zveno – gruppo artistico dell'avanguardia russa fondato dai fratelli Davyd Burljuk e Volodymyr Burljuk
 Progetto Zveno – progetto di aereo da caccia parassita sviluppato negli anni trenta in Unione Sovietica